Garvens ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Garvens (1853–1921), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Erwin Garvens (1883–1969), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Schriftsteller
 Eugenie von Garvens (1881–1964), deutsche Schriftstellerin 
 Fritz Garvens (1934–2020), deutscher Philologe und Heimatforscher
 Herbert von Garvens (1883–1953), deutsch-dänischer Galerist
 Michael Garvens (* 1958), deutscher Manager
 Oskar Garvens (1874–1951), deutscher Bildhauer, Zeichner und Karikaturist